Extension kan syfta på:

 Extension (anatomi), anatomisk term för sträckningen av en led så att den rätas ut.
 Extension (filosofi), semantiskt begrepp som refererar till omfånget av de saker som ett språkligt uttryck refererar till .
 Extension, inom datorteknik, den förkortning som ofta består av tre bokstäver, avskiljda med en punkt i slutet på ett filnamn, se Filändelse''